Шёнграбенский бой (при Холлабрунне) () — одно из сражений Войны третьей коалиции, произошло около деревни Шёнграбен, недалеко от города Холлабрунн () — города в Австрии севернее Вены.

Исходная ситуация 
 около деревни Шёнграбен (Австрия), севернее города Холлабрунн состоялся бой между 7-тысячным русским арьергардом под командованием князя П. И. Багратиона и 20-тысячным французским корпусом маршала И. Мюрата.

Предполагая, что перед ним не арьергард, а вся армия Кутузова, Мюрат начал переговоры о перемирии. Л. Н. Толстой в XIV главе 2 части 1 тома «Войны и мира» цитирует (по «Истории консульства и империи» А. Тьера, т. II, с. 87) письмо Наполеона к Мюрату:

Принцу (князю) Мюрату. Шёнбрюнн, 25 брюмера 1805 г. 8 часов утра.
Я не могу найти слов, чтоб выразить вам моё неудовольствие. Вы командуете только моим авангардом и не имеете права делать перемирие без моего приказания. Вы заставляете меня потерять плоды целой кампании. Немедленно разорвите перемирие и идите против неприятеля. Вы объявите ему, что генерал, подписавший эту капитуляцию, не имел на это права, и никто не имеет, исключая лишь российского императора.

Впрочем, если российский император согласится на упомянутое условие, я тоже соглашусь; но это не что иное, как хитрость. Идите, уничтожьте русскую армию. Вы можете взять её обозы и её артиллерию.

Генерал-адъютант российского императора обманщик… Офицеры ничего не значат, когда не имеют власти полномочия; он также не имеет его… Австрийцы дали себя обмануть при переходе венского моста, а вы даёте себя обмануть адъютантам императора.

Наполеон

Силы сторон 
Французы:
На стороне французов были значительные силы: гренадеры Удино, которые наступали по центру через деревню Шёнграбен;
пехота Леграна, наступающая с левого фланга; дивизия Сюше с правого фланга. Также Леграна поддерживала кавалерия Вальтера. В резерве находилась кавалерия Нансути. По дороге на Шёнграбен наступали силы Вандама. Всего — .

Русские:
Силы русских были в три раза меньше, всего 7300 человек. Это были:
 Черниговский драгунский полк — левый фланг
 Казаки — левый фланг
 Киевский гренадерский полк — левый фланг
 6-й егерский полк — центр
 Подольский мушкетёрский полк — центр
 Азовский мушкетёрский полк — правый фланг
 Павлоградский гусарский полк — правый фланг
 Несколько батальонов гренадеров — селение Грунд (тыл)
Также в распоряжении русского арьергарда имелось 12 орудий, которые были размещены напротив деревни Шёнграбен.

Австрийцы:
Отряд  фактически не принимал участия в бою: Мюрат убедил капитана в перемирии — и Ностиц покинул поле боя.

Ход сражения 

Вечером, почти в темноте, Мюрат атаковал укрепившегося в селении Грунд Багратиона корпусом Ланна с фронта, с заходом в правый фланг большей части корпуса Сульта и дивизией Вандамма в резерве.

Итоги и значение боя 
Фактически бой завершился поражением русской армии, однако Багратиону удалось уйти, сохранив две трети своих людей и захватив трофеи, при этом нанеся вдвое больший урон французам. Шёнграбенское сражение, кратко говоря, сделало Багратиону имя. Ему удалось спасти в безнадёжном бою большое количество солдат, замедлить продвижение французов и с честью выйти из боя.

Память о сражении 

 В 1806 году в Русской армии были введены наградные Георгиевские знамёна.
 В навершии знамени помещался Георгиевский крест, под навершием повязывалась чёрно-оранжевая Георгиевская лента со знамёнными кистями шириной в 1 вершок (4,44 см).
 Первые Георгиевские знамёна были выданы Киевскому гренадерскому, Черниговскому драгунскому, Павлоградскому гусарскому и двум донским казачьим полкам за отличие в кампании 1805 года с надписью: «За подвиги при Шенграбене 4 ноября 1805 года в сражении 5 тыс. корпуса с неприятелем, состоящим из 30 тыс.»
 Шёнграбенский бой был подробно отражён Львом Толстым в романе «Война и мир» в главах XIV—XXI II части I тома.
 Также Шёнграбенский бой показан в 1-й серии фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука.
 Сцены боя присутствуют в сериале «Война и мир» Тома Харпера.

Примечания

Литература 
 Верне Гораций. История Наполеона. — М.: Сварог и К, 1997. — С. 262—263. — ISBN 5-85791-025-0.
 Харботл Т. Битвы мировой истории. — М.: Внешсигма, 1993. — С. 496. — ISBN 5-86290-195-7.

Сражения по алфавиту
Сражения в Австрии
Сражения Франции
Сражения России
Сражения Наполеоновских войн
1805
16
Сражения 1805 года